Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 po raz pierwszy w historii odbyły się w Azji – w stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się 11 września 1998 roku, a zamknięcia 21 września 1998. W olimpiadzie wzięło udział 3638 sportowców z rekordowej ilości, 70 narodowych reprezentacji. Zadebiutowały cztery drużyny:
  Kamerun
  Kiribati
  Mozambik (jedyny w historii kraj we Wspólnocie Narodów spoza dawnego Imperium Brytyjskiego)
  Tuvalu

Klasyfikacja medalowa

Dyscypliny 
  ()
  ()

Przypisy